Хентилес има више значења:

 Хентилес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хентилес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику